Sullivan steht für:

 Sullivan (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort 
 Sullivan (Vorname)
 Sullivan (Band), US-amerikanische Band

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sullivan (Colorado)
 Sullivan (Illinois)
 Sullivan (Indiana)
 Sullivan (Kalifornien)
 Sullivan (Kansas)
 Sullivan (Kentucky)
 Sullivan (Maine)
 Sullivan (Michigan)
 Sullivan (Missouri)
 Sullivan (New Hampshire)
 Sullivan (Hamlet, New York)
 Sullivan (Town, New York)
 Sullivan (Ohio)
 Sullivan (West Virginia)
 Sullivan (Wisconsin), im Jefferson County
 Sullivan (Town, Wisconsin), Town(ship) im Jefferson County, Wisconsin
 Sullivan City, Texas
 Sullivan Gardens, Tennessee

Orte in Kanada:
 Sullivan (British Columbia)

geographische Objekte in Antarktika:
 Sullivan-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel
 Sullivan Knoll, Nunatak in der Britannia Range
 Sullivan-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency
 Sullivan-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land
 Sullivan Peaks, Berggipfel im Queen Elizabeth Land
 Sullivan Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency
 Mount Sullivan, Berg im Palmerland

Siehe auch:
 Sullivan Center, Hochhaus in Chicago
 Sullivan County
 Sullivan Crossroads
 Sullivan Heights
 Sullivan Township
 O’Sullivan, Familienname